Minsk-Arena Ice Star 2019 — международный турнир по фигурному катанию Minsk-Arena Ice Star, который проходил в белорусском городе Минск с 18 октября по 20 октября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является седьмым его этапом. Для сокращения названия турнир также известен как «Ice Star 2019».

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Октябрь 2019 года
Спорт в Белоруссии в 2019 году